Il singolare del torneo di tennis Sporting Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flavio Cipolla che ha battuto in finale Marcel Granollers 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Zack Fleishman (secondo turno)
 Flavio Cipolla (Campione)
 Simone Bolelli (secondo turno)

 Federico Luzzi (primo turno)
 Máximo González (semifinali)
 Frederico Gil (primo turno)
 Nicolas Thomann (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2006